Gräsgård kan avse:

Gräsgårds socken – en del av Mörbylånga kommun i Kalmar län på Öland
Gräsgårds landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
Gräsgårds församling – en församling i Ölands södra kontrakt –2002
Gräsgårds kyrka – en kyrkobyggnad i Gräsgårds socken, Växjö stift
Gräsgård – en kyrkby vid Gräsgårds kyrka i Gräsgårds socken i Mörbylånga kommun
 Gräsgårds distrikt – ett distrikt i Mörbylånga kommun och Kalmar län 2016–
Gräsgårds härad – ett av sex historiska härader på Öland